Liga Națională se poate referi la:

 Liga Națională (handbal masculin) - prima ligă a handbalului masculin din România.
 Liga Națională (handbal feminin) - prima ligă a handbalului feminin din România.
 Liga Națională (baschet masculin) - prima ligă a baschetului masculin din România.
 Liga Națională (baschet feminin) - prima ligă a baschetului feminin din România.